Клубный чемпионат мира по футболу 2023 — футбольный турнир, который пройдёт в декабре 2023 года в Саудовской Аравии. Он станет  Клубного чемпионата мира по футболу (турнира, организуемого ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпионом принимающей страны).

Выбор хозяев

Хотя на 2025 запланирован расширенный формат проведения Клубного чемпионата мира, который будет проходить раз в четыре года, ФИФА 13 февраля 2023 года подтвердила, что турнир 2023 года будет проведен по старой  схеме.  Ранее в том же месяце UOL Esporte сообщил, что Саудовская Аравия заинтересована в проведении клубных чемпионатов мира 2023 и 2024 годов. 14 февраля Совет ФИФА утвердил Саудовскую Аравию в качестве принимающей стороны турнира 2023 года.

Участники 

Примечания

Примечания

Ссылки 

2023 год в футболе
2023
Международные соревнования по футболу в Саудовской Аравии
Спорт в Саудовской Аравии в 2023 году
Декабрь 2023 года
Чемпионаты мира в 2023 году
2020-е годы в Саудовской Аравии